Roviny mohou být:

 Roviny (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Vyškov
 Roviny (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Břeclav
 Roviny (658 m) – vrch v Puklické pahorkatině, 2,1 km jihovýchodně od Stonařova